De la Cruz puede referirse a:

 De la Cruz (apellido), apellido español.
 Caravaca de la Cruz, localidad en España.
 Puerto de la Cruz, localidad en la isla de Tenerife